La famille Bouhon  est une ancienne famille belge issue de la Principauté de Liège.

Origine du nom 
Selon les antroponomystes Jules Herillon et Eugène Vroonen, le patronyme Bou(x)hon  dérive du substantif dialectal "bou(x)he" qui signifie buisson.

Généalogie 
I. Simon Bouhon (1590-1651) épouse Agnès Grégoire (1600 - )

II. Hubert Bouhon (1621-1698), épouse Jeanne Gilman (1619 - )

IIbis. Dieudonné Bouhon

III. Jean-Charles Bouhon (1652-1752)

IV. Hubert Bouhon (1693-1763), épouse Jeneton Cherin (1704 - 1737)

V. Jean-François Bouhon (1785-1853)

V. Bernard Bouhon (1732- ), épouse Marguerite Kevers (1749-1791)

VI. Charles-François-Xavier Bouhon (°1830)

VII. Maurice Bouhon (°1864)

VIIbis. Charles Bouhon (1871-1945), épouse Marie Agnet

Ils eurent :
 Maurice Bouhon (1906-1982)
 Charles Bouhon (1908-1981), épouse Suzanne Lejeune Vincent
Ils eurent une fille :
 Colette Bouhon

Armes

Bibliographie 
Liste non exhaustive :
 Chev. Philippe de Limourg, Armoriaux liégeois, Liège, 1930-1934, pp. 52-55-56 et 449.
 Guy Poswick, Armorial d'Abry, Liège, 1956, pp.44 et 47
 J. van den Berg et M. Bouhon, Armorial liégeois, Liège 1882, pp. 48-88 et 232

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Armorial héraldique vivante

Liens externes 

 Armorial de l'OGHB en ligne : Bouhon

Ancienne famille belge
Famille originaire de la principauté de Liège
Généalogie d'une famille belge actuelle